Andexlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Andexlinger (* 1973), österreichischer Graveur und Münzdesigner
 Susanne Andexlinger (* 1963), österreichische Politikerin (ÖVP) und Ärztin